Gorenje Polje je lahko:

Gorenje Polje, naselje v občini Dolenjske Toplice
Gorenje Polje, naselje v občini Kanal ob Soči

Glej tudi
Gorenje Mokro Polje